BEP steht als Abkürzung für:

 BitTorrent Enhancement Proposal, siehe BitTorrent #Offizielle Protokollerweiterungen
 Break-even-Point, siehe Gewinnschwelle
 Bund Europäischer Pfadfinder, ein deutscher Pfadfinderbund
 Bureau of Engraving and Printing, eine US-amerikanische Bundesbehörde
 Flughafen Ballary in Indien (IATA-Code)
 staatlicher Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder, z. B. in Bayern bis zur Einschulung und in Hessen von 0 bis 10 Jahre

Abkürzung